Pfarrkirche Feistritz bezeichnet:

 Pfarrkirche Feistritz an der Gail hl. Martin in der Gemeinde Feistritz an der Gail
 Pfarrkirche Feistritz am Wechsel hl. Ulrich in der Gemeinde Feistritz am Wechsel
 Pfarrkirche Deutschfeistritz hl. Martin in der Marktgemeinde Deutschfeistritz
 Pfarrkirche Feistritz ob Grades hl. Martin in der Marktgemeinde Metnitz
 Pfarrkirche Feistritz an der Drau hl. Georg in der Marktgemeinde Paternion